Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Túrin Turambar
 Túrin I – 6. rządzący namiestnik Gondoru
 Túrin II – 23. rządzący namiestnik Gondoru